Archangelica major är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura. Archangelica major ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
major